Die Serie A 1947/48 war die 16. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Begonnen hat die Saison am 14. September 1947. Der letzte Spieltag war am 4. Juli 1948. Als Aufsteiger kamen Pro Patria Calcio, der FC Lucca und die US Salernitana aus der zweiten Liga dazu.

Die Saison als Meister beendete der AC Turin und konnte damit seinen Vorjahrestitel verteidigen. In die Serie B absteigen mussten der Salerno, US Alessandria, Vicenza Calcio und die AC Neapel.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Meistermannschaft

Weblinks 

 rsssf.com Serie A 1947/48
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1947
Fußballsaison 1947/48